Hóquei em campo — jogado na relva com uma bola
Hóquei no gelo — jogado no gelo com um pequeno disco de borracha
Hóquei em patins — jogado em pavilhão com patins e uma bola
Hóquei em linha — jogado em pavilhão com patins em linha e um disco
Hóquei de sala — jogado em pavilhão com tacos mais finos
Hóquei de rua — jogado no cimento com uma bola de borracha
Hockey (banda) — banda norte-americana de new wave

Desambiguações de esportes